El topónimo Lasva puede referirse a:

 Lašva: Un río de Bosnia y Herzegovina.
 Lašva: También es un municipio de Bosnia y Herzegovina.
 Lasva: Un municipio de Estonia.
 Lago Lasva: Un lago situado en Estonia.